Catalina de Habsburgo puede referirse a:

 Catalina de Austria, reina de Portugal, hija de Felipe el Hermoso y Juana la Loca;
 Catalina de Habsburgo, Duquesa de Calabria, hija de Alberto I de Habsburgo
 Catalina de Habsburgo, reina de Polonia, hija del emperador Fernando I de Habsburgo.
 Catalina de Habsburgo, hija del archiduque Carlos II de Estiria y de la princesa María Ana de Baviera.